Кандидат (от  «белая <тога>»: одежда претендента на консульскую должность в Древнем Риме ← им.п. жен.р. ед.ч. от ):
 Кандидат — младшая учёная степень, а также лицо, имеющее эту степень.
 Кандидат наук — учёная степень первой ступени (до доктора наук) в СССР, Российской Федерации и ряде стран СНГ. 
 Кандидат богословия — российская церковная учёная степень.
 Кандидат в мастера спорта — спортивный разряд и звание.
 Кандидат — лицо, которое предполагается к избранию, назначению или приёму куда-нибудь.
 Кандидат в депутаты — лицо, выдвинутое в установленном законом порядке (зарегистрированное избирательной комиссией) в качестве претендента на замещаемый посредством прямых выборов депутатский мандат.
 Кандидат в президенты — лицо, выдвинутое в установленном законом порядке на выборах президента.
 Кандидат в члены КПСС (ВКП(б) и так далее) — лицо желающее, в установленном порядке, стать членом партии.
 Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС — лицо рекомендуемое, в установленном порядке, стать членом Политбюро ЦК КПСС.
 Кандидат университета — первая (с 1819 по 1835 — вторая) учёная степень в Российской империи с 1803 по 1884 годы.
 Кандидат (анве́ртер) () — низшее партийное звание в НСДАП и одно из низших званий отряда охраны (СС) в нацистской Германии.
  — несколько фильмов под названием «Кандидат».

См. также 
 
 Кандида